Аризонский аспид () — вид змей из семейства аспидов, единственный представитель рода аризонские аспиды ().

Описание 
Общая длина достигает 40 см. Голова очень маленькая, туловище чрезвычайно тонкое. Окраска состоит из чёрных, жёлтых и красных колец, которые расположены поочередно. Важная особенность в строении зубного аппарата этой змеи состоит в наличии маленького зуба на верхнечелюстной кости позади ядовитого клыка.

Образ жизни 
Населяет пустыни. При опасности или тревоге эта змея набирает в лёгкие воздух и ритмично выдыхает его, издавая ряд хлопающих звуков, которые быстро чередуются. Питается мелкими земноводными, ящерицами, насекомыми.

Размножение 
Это яйцекладущая змея.

Распространение 

Обитает на юго-западе США и на севере Мексики.

Подвиды 
 Micruroides euryxanthus australis Zweifel & Norris, 1955
 Micruroides euryxanthus euryxanthus (Kennicott, 1860)
 Micruroides euryxanthus neglectus Roze, 1967

Примечания

Литература 
 Kennicott, 1860 : Descriptions of new species of North American serpents in the museum of the Smithsonian Institution, Washington. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol. 12, p. 328-338.
 Roze, 1967 : A check list of the New World venomous coral snakes (Elapidae), with descriptions of new forms. American Museum Novitates, n. 2287, p. 1-60.
 Behler JL, King FW (1979). The Audubon Siciety Field Guide to North American Reptiles and Amphibians. New York: Alfred A. Knopf. 743 pp., 657 color plates. ISBN 0-394-50824-6. (Micruroides euryxanthus, pp. 680-681 + Plate 616).

Животные, описанные в 1860 году
Аспиды
Пресмыкающиеся Северной Америки
Эндемики Северной Америки